Osoby o tym nazwisku:
 Anja Kling – niemiecka aktorka
 Karl Kling – niemiecki kierowca